Helmholz ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Helmholz (1913–1991), deutscher Jurist
 Friedrich Helmholz (1821–1890), deutscher Klavierbauer
 Gertrude Helmholz (1884–1967), deutsche Malerin
 Karl Helmholz (1873–1944), deutscher Gewerkschafter und Opfer des Nationalsozialismus
 Richard H. Helmholz (* 1940), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler 

Siehe auch:

 Helmholtz (Begriffsklärung)